Флаг внутригородского муниципального образования Тексти́льщики в Юго-Восточном административном округе города Москвы Российской Федерации.

Флаг утверждён 6 апреля 2004 года и является официальным символом муниципального образования Текстильщики.

Описание 
«Флаг муниципального образования Текстильщики представляет собой двустороннее, прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3.

Полотнище флага состоит из трёх горизонтальных полос: зелёной, жёлтой и голубой. Ширина средней жёлтой полосы составляет 3/8 ширины полотнища, верхняя зелёная и нижняя голубая полосы равновелики.

В центре полотнища, поверх полос, помещено изображение идущего на задних лапах горностаевого льва, с жёлтыми языком, клыками и когтями, держащего в правой поднятой лапе Андреевский флаг на жёлтом древке с таким же навершием. Габаритные размеры изображения составляют 2/5 длины и 15/16 ширины полотнища.

На жёлтой полосе, по бокам изображения льва, помещены изображения красных сквозных ромбов, габаритные размеры которых составляют 1/8 длины и 3/8 ширины полотнища. Центры изображений находятся на расстоянии 3/20 длины полотнища от его боковых краёв».

Обоснование символики 

Жёлтая полоса символизирует основную магистраль муниципального образования Волгоградский проспект, разделяющий его на две равные части.

Зелёный цвет указывает на изначально болотистый характер местности, голубой на наличие прудов и водоёмов.

Горностаевый идущий лев — элемент из родового герба графов Орловых-Чесменских, владевших этими землями. Существовавшее на этой территории селение Садки было переименовано в Чесменку. Это же название получила и построенная много лет спустя железнодорожная станция (с 1925 года — платформа Текстильщики). Приставку «Чесменский» к своей фамилии граф А. Г. Орлов получил за победу в морском сражении при Чесме, где русские корабли под его командованием разбили турецкий флот. Этим объясняется наличие в лапе у льва Андреевского военно-морского флага, напоминающего славную страницу истории русского флота.

Красные сквозные ромбы геральдический символ веретён, ткацкой и текстильной промышленности указывают на наименование муниципального образования.

Примечания

Литература